Wabi peut faire référence à :
 

 Wabi le fruit sans doute d'un arbre, le Lecythis ollaria (coco de mono ?) d'Amérique du Sud ;
 wabi, une langue parlée par les pêcheurs des lagunes de Tehuantepec 
 wabi ou Dirias et Chorotecas,  aborigènes de la Caraïbe ou Chichimèques-Quinamés
 Wabi (侘) ou wabi-sabi, la beauté trouvée dans la simplicité et la sobriété pour les Japonais ;
 Agoussi Wabi (fusillé en 1941), commerçant béninois, résistant, compagnon de la Libération ; 
 Wabi, produit de Sun Microsystems qui implémente les spécifications de l'API Microsoft Windows

Références